Ijo může znamenat:
 archaické názvy pro Šikoku: Ijo no futana šima () a Ijo-šima ()
 Ijo (Ehime) – hlavní město prefektury Ehime
 Ijo (provincie) – stará provincie na Šikoku
 Ijo Nada – část Vnitřního moře